Le tournoi de tennis d'Athènes est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 5 au .

Katerina Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Halard, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Betzner et Judith Wiesner.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Athènes
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Athenes
Sport en Grèce en 1987
Tennis en octobre 1987